Giżynek peut désigner en Pologne :

 Giżynek, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Giżynek, village de la voïvodie de Mazovie